Timmendorf bezeichnet:
 Timmendorf (Poel), Gemeinde auf der Insel Poel in Mecklenburg-Vorpommern
 Timmendorfer Strand, Gemeinde im Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein
 Timmendorf (Schiff), Küstenmotorschiff der Deutschen Seereederei

Siehe auch:
 Thiemendorf
 Thiemsdorf
 Thimmendorf